Rees peut désigner :

Lieux 

 Arrondissement de Rees, une ancienne subdivision administrative française du département de l'Yssel-Supérieur ;
 Rees, une ville de Rhénanie ;
 La rivière Rees, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Personnes 

 Abraham Rees (1743-1825), savant gallois ;
 Albert Lloyd George Rees, physico-chimiste australien ;
 Arthur J. Rees (1872-1942), journaliste et romancier australien, auteur de roman policier et de roman d'aventures ;
 Celia Rees, (1949-) , romancière anglaise.
 Cerith Rees (1979-), un joueur de rugby à XV gallois ;
 Conway Rees (1870-1932), un international de rugby à XV gallois ;
 Dan Rees (1876-?), international de rugby à XV gallois ;
 
 Dee Rees, réalisatrice américaine ;
 Dilwyn Rees (1914-1986), pseudonyme de Glyn Daniel, scientifique gallois, spécialisé dans le Néolithique européen ;
 Elgan Rees (1954-), international de rugby à XV gallois ;
 Elmer Rees (1941-2019), mathématicien gallois ;
 Gareth Rees (1967-), international de rugby à XV canadien ;
 Gary Rees (1960-), international de rugby à XV anglais ;
 Grant Rees (1981-), international de rugby à XV sud-africain ;
 Idwal Rees (1910)1991), international de rugby à XV gallois ;
 Laurence Rees (1957-), producteur, scénariste, réalisateur et monteur ecossais ;
 Lloyd Rees (1895-1988), artiste peintre australien ;
 Martin Rees (1942-), scientifique anglais, professeur d'astronomie ;
 Mary Rees (née en 1953), mathématicienne britannique ;
 Matt Rees (1967-), écrivain et journaliste gallois ;
 Matthew Rees (1980-), international de rugby à XV gallois ;
 Merlyn Rees (1920-2006), homme politique britannique ;
 Mina Rees (1902-1997), mathématicienne américaine ;
 Nathan Rees (1968-), homme politique australien ;
 Percy Rees (1883-1970), joueur britannique de hockey sur gazon ;
 
 (1797-1875), mathématicien et physicien hollandais ;
 Richie Rees (1983-), international de rugby à XV gallois ;
 Rod Rees (1948-), écrivain anglais de science-fiction ;
 Roger Rees (1944-2015), acteur britannico-américain ;
 Roman Rees (1993-), biathlète allemand ;
 Tom Rees (1984-), international de rugby à XV anglais ;
 Trevor Rees-Jones (1968-), militaire anglais.

Autres

Voir aussi 
 
Patronyme anglais